Вислуни (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Хомутов Устецкого края.

География 
Расположен к западу от города Хомутов, примерно в 9 км от границы с Германией, на высоте около 660 м над уровнем моря.

История 
Первые письменные упоминания о поселении относятся к 1292 году. 23 января 2007 года Вислуни был возвращён статус города.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края